Фарах ( — «Радость») — женское персидское имя, топоним и фамилия. Однокоренные имена: Фарахманд (м), Фарахназ, Фариназ (ж).
 Фарах — провинция в Афганистане.
 Фарах — город в Афганистане.
 Фарах — город в Индии.
 Фарах — река в Афганистане.

Персоналии 
 Фарах, Ахмед Махмуд (род. 1937) — сомалийский политический и военный деятель.
 Фарах, Замзам Мохамед (род. 1991) — сомалийская легкоатлетка.
 Фарах, Мохаммед (род. 1983) — британский легкоатлет сомалийского происхождения.
 Фарах, Мумин Бахдон (1939—2009) — политик и дипломат Джибути.
 Фарах, Нуруддин (род. 1945) — сомалийский писатель.
 Фарах Зейнеп Абдуллах (род. 1989) — турецкая актриса.

См. также 
 Фара (значения)

Персидские имена